Quintus Anicius Faustus (fl. final do século II - início do século III dC) foi um oficial militar romano e senador que foi nomeado cônsul sufecto em 198 dC.

Biografia 
Nascido em Uzappa, na província da Numídia, ou em Praeneste, na Itália, especulou-se que Anicius Faustus era possivelmente filho de Sextus Anicius Saturninus e Seia Maxima. Um membro da gens Anicia do século III e um novus homo, Faustus foi nomeado Legatus Augusti pro praetore (ou governador imperial) da província da Numídia pelo imperador Septimius Severus, cargo que ocupou de 197 a 201 DC. Durante este tempo ele construiu vários fortes defensivos do Limes Tripolitanus, no sul da Numídia e na Tripolitânia, a fim de proteger a província dos ataques de tribos nômades.

Anicius Faustus foi nomeado cônsul suffectus in absentia em 198 DC, enquanto servia na Numídia. Isso foi seguido por sua postagem como Legatus Augusti pro pretore da Moesia Superior, que ele pode ter ocupado possivelmente de 202 a 205 DC. Ele então caiu em desgraça com Septimius Severus, e isso continuou durante o reinado de Caracalla, possivelmente devido à sua estreita relação de trabalho com Gaius Fulvius Plautianus, que foi executado por conspirar para derrubar a Dinastia Severa . Não foi até o reinado de Macrinus que ele voltou a ser favorecido, com sua nomeação como governador proconsular da Ásia, sucedendo Gaius Julius Asper, cargo que ocupou por dois anos consecutivos, de 217 a 219 DC  Sua prorrogação foi feita às custas do distinto Marcus Aufidius Fronto, a quem Macrinus queria humilhar.

Anicius Faustus é especulado para ter casado com uma Vesia Rustica ou uma Sergia Paulla, filha de Lucius Sergius Paullus, cônsul ordinário 168. Ele provavelmente teve pelo menos um filho, Quintus Anicius Faustus Paulinus, que foi cônsul sufecto em algum momento antes de 230 DC.

Referências

Bibliografia 

 Mennen, Inge, Poder e Status no Império Romano, AD 193-284 (2011)
 Pat Southern, Império Romano de Severo a Constantino, Routledge, 2001,, pp. 45, 295.

Ano de nascimento desconhecido
Mortos em ano desconhecido
Governadores romanos da Mésia Superior
Governadores romanos da Ásia
Anicii
Romanos antigos do século III
Romanos antigos do século II